Medford peut désigner :

Patronyme

 Don Medford (né en 1917), réalisateur américain ;
 Hernán Medford (né en 1968), footballeur costaricien ;
 Kay Medford (1919-1980), actrice américaine.

Toponyme
Medford est aussi le nom de nombreuses localités des États-Unis :
Medford (Indiana)
Medford (Maine)
Medford (Maryland)
Medford (Massachusetts)
Medford (Minnesota)
Medford (New Jersey)
 Medford Lakes, borough du comté de Burlington, dans l'État du New Jersey.
Medford (New York)
Medford (Oklahoma)
Medford (Oregon)
Medford (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis